Dozór (wojskowość)
 Dozór bóźniczy
 Dozór celny
 Dozór kuratorski
 Dozór okrętowy
 Dozór policyjny

Zobacz też
 Dozor B
 Dozorca